Markus Sittikus von Hohenems bzw. Marx Sittich von Hohenems ist der Name folgender Personen:

* Marx Sittich (I.) von Hohenems (1466–1533), Feldherr, siehe Marx Sittich von Ems
 Markus Sittikus (III.) von Hohenems (1533–1595), Bischof von Konstanz, Kardinal, siehe Markus Sittikus von Hohenems (Kardinal)
 Markus Sittikus (IV.) von Hohenems (1574–1619), Erzbischof von Salzburg, siehe Markus Sittikus von Hohenems (Salzburg)